Жюлье́н Мише́ль Жанр (; ) — итальянский кёрлингист, участник  и .

Достижения 
 : серебро (), бронза (2015).
 : золото (), серебро (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу